Derek est un prénom masculin. Dans les pays anglo-saxons il est diminutif de Dederik, la forme du prénom bas allemand Theoderic.

Les variantes sont Derrek, Derick et Derrick. Dans les pays néerlandophones, germanophones et anglophones, on trouve également la forme Dirk.

Prénom 
 Derek Roy (né le  à Ottawa en Ontario au Canada) est un joueur professionnel de hockey.

Pseudonyme 
 Bo Derek, pseudonyme de Mary Cathleen Collins (1956-), actrice, modèle du magazine Playboy et productrice américaine.

Culture

Séries télévisées 

 Derek, une série télévisée britannique de 2012.
 Derek, une série télévisée canadienne de 2005.

Personnages de fiction 
 Derek, élève de première année Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban, tome 3 de la saga Harry Potter.
 Derek Hale, personnage de la série Teen Wolf.
 Derek Shepherd, personnage de la série Grey's Anatomy.

Voir aussi 
 

Prénom masculin
Prénom américain